Por Tunney pode estar à procura de:
 Gene Tunney, um boxeador dos Estados Unidos
 Jack Tunney (1935-2004), um promotor de wrestling profissional do Canadá, Presidente da WWE (1984-1995)
 John V. Tunney (1934–2018), um político dos Estados Unidos
 Robin Tunney, uma atriz dos Estados Unidos

Desambiguações de sobrenomes